Форланини () — многозначный термин.

Фамилия 
  (1847—1918) — итальянский физик.
 Форланини, Энрико (1848—1930) — итальянский изобретатель, конструировал летательные аппараты: аэростаты, дирижабли, аэропланы.

Топоним 
  — квартал Милана.